Cardi steht für:

Personen:
 Beatrice de Cardi (1914–2016), britische Archäologin
 Ezio Cardi (* 1948), italienischer Radrennfahrer
 Giacinto Cardi (1876–1956), Priester und Generalrektor der Pallottiner 
 Pat Cardi (* 1952), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Cardi B (bürgerlich: Belcalis Marlenis Almanzar) (* 1992), US-amerikanische Rapperin

Sonstiges:
 Cardi (Marke), eine Marke des Nutzfahrzeugherstellers Wielton